Джейк Бьюзи (, род. 15 июня 1971, Лос-Анджелес, США) — американский киноактёр. Сын киноактёра Гэри Бьюзи.

Биография 

Вырос в Малибу, провёл своё детство в киноэкспедициях. В возрасте 5 лет страстно увлёкся музыкой, сегодня Джейк Бьюзи барабанщик, играет на бас-гитаре. Владеет навыками пилотирования самолёта.

Однако несмотря на «наследственность» и среду, Бьюзи-младший довольно долго не рассматривал актерскую карьеру всерьез. Да и когда начал рассматривать, первые два года не мог пройти ни один кастинг: во-первых, над ним висела тень славы его знаменитого отца, во-вторых, все агенты прекрасно помнили о подверженности означенного знаменитого отца жестоким запоям.

Первая «полностью собственная» роль — уволенного шофера — была в 1994 году в «I’ll Do Anything» (1994). Правда, очень маленькая. Потом роль авантюриста Мерша в «PCU» (тоже 1994) и техника в «Twister», после — одна из главных ролей в «The Frighteners».

На большом экране дебютировал в фильме «Прямой отсчёт» (1978), где исполнил роль мальчика Генри Дэрина. Снимается в телесериалах.

Значительные работы актёра в кино: рядовой Леви в «Звёздном десанте» (1997), Кайл Бреннер в фильме «Мартовские коты» (2001), Роберт в триллере «Идентификация» (2003).

Избранная фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты из Лос-Анджелеса